Mascot – sobborgo di Sydney (Australia)
Mascot – census-designated place del Tennessee (Stati Uniti d'America)